Сезон 2007/2008 стал для ПСЖ 35-м в Чемпионате Франции и 38-м в своей истории.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

14.000.000

Зима 

6.000.000

Ушли из клуба

Лето 

8.800.000

Зима 

3.000.000

Общие убытки:20.000.000

Общая прибыль:11.800.000

Разница:8.200.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 С команды было снято 1 очко за высказывания неонацистского толка против игрока «Валансьена»

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2007
Пари